Повстання секти Білого лотоса () — низка релігійних повстань послідовників секти «Білий лотос» в Китаї.
Повстання червоних пов'язок (1351 — 1366)
Повстання секти Білого лотоса (1796 — 1804)